Азарьевы (Озарьевы) — древний русский дворянский род.

Герольдией Правительствующего Сената в древнем дворянстве признаны только Азарьевы записанные Тверским дворянским депутатским собранием в VI часть дворянской родословной книги Тверской губернии России.

История рода 
Ушат Азарьев владел поместьем в Шелонской пятине (1576). Афанасий Микулич служил стрелецким сотником (1588).

Иван Иванович Азарьев, владел населёнными имениями в Ржевском уезде Тверской губернии, которое принадлежало его сыну Михаилу (1624), принимавшего участие в Земском соборе (1642) в качестве выборного от Ржева, его потомки внесены в родословную книгу Тверской и Новгородской губерний. Московскими дворянами числились Иван Иванович и Леонтий Романович Азарьевы (1658)

Потомки Ивана Ивановича владели поместьями в Новгородской, Тверской и Псковской губерниях Российской империи.

Пять представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Описание герба 
В лазоревом щите серебряное старинное судно с чёрными украшениями и серебряным оснащением.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: пять стеблей камыша натурального цвета с зелеными листьями. Намёт: лазоревый с серебром. Щитодержатели: серебряные морские кони с червлёными глазами и ноздрями. Девиз: «СВОБОДА И ТРУД» серебряными буквами на лазоревой ленте. Герб рода Азарьевых внесён в Часть 18 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 6.

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль